Березовка — село Марксовского района Саратовской области, входящий в состав Осиновского муниципального образования.

История 
Село основано как немецкая колония 3 августа 1767 года вызывателем бароном Борегардом. По другим сведениям колония основана между 1764 и 1766 годами.

Название Эрнестинендорф получила в честь дочери барона Борегарда. По указу от 26 февраля 1768 года о переименованиях немецких колоний сохранила своё название. Клаус указывает и второе название колонии — Беккерсдорф.

В XIX веке село относилось к Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии. Село имело две школы (земскую и церковно-приходскую) и церковь.

В 1915 году переименована в Березовку.

После образования автономии немцев Поволжья село являлось административным центром Эрнестинендорфского сельского совета Марксштадтского кантона республики немцев Поволжья. В 1926 году в Эрнестинендорфский сельсовет, помимо Березовки входило село Лесная сторожка.

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано в Сибирь и Казахстан, село, как и другие населённые пункты Марксштадтского кантона, было включено в состав Саратовской области

Демография 
Население села равнялось:

Известные люди 
В селе родился немецкий профессор Йоханесс Рау.

Примечания 

Населённые пункты Марксовского района